Вальдегови́я (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Аньяна. Занимает площадь 244,06 км². Население — 1106 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Алавы